Ranulf ist der Name folgender Personen:

 Ramnulf I. (Poitou) (* um 820; † 866), von 839 bis 866 Graf von Poitou
 Ramnulf II. (Poitou) († 890), Graf von Poitou
 Ranulf (Angoulême) (lat. Rannulfus Bomparius; † 975), Graf von Angoulême und Périgord aus dem Haus Taillefer
 Ranulf Flambard (Ralph Flambard; * um 1060, † 1128), Minister in der Regierungszeit König Wilhelms II. Rufus, Fürstbischof von Durham, Lordkanzler und Siegelbewahrer von England
 Ranulf de Glanville (Ranulph de Glanvill; * um 1120, † 1190), anglonormannischer Adliger
 Ranulf de Blondeville, 4. Earl of Chester († 1232), 4. Earl of Chester seiner Familie und der 6. Earl of Chester, 1. Earl of Lincoln sowie Vizegraf von Avranches
 Svend Ranulf (1894–1953), dänischer Philosoph und Soziologe

Siehe auch:
 Ranulph
 Ramnulfiden